

Film

Led Astray – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke
Led Astray – cortometraggio del 2009 diretto da Emanuele Pica
Led Astray – cortometraggio del 2011 diretto da Chris Colton